Фрэнк () — англоязычное имя и фамилия. Другой вариант написания в русском языке — Франк. Как имя, может быть уменьшительной формой имен Франклин и 
Фрэнсис. 

Имя произошло от англ. Frank-откровенный. 

Известные носители фамилии
 Фрэнк Дэниел (1882—1965) — американский легкоатлет, серебряный призёр летних Олимпийских игр 1904.
 Фрэнк, Джексон Си (1943—1999) — американский фолк-музыкант.
 Фрэнк, Скотт (род. 1960) — американский сценарист и режиссёр.
 Фрэнк, Тенни (1876—1939) — американский историк-античник и классицист.
 Фрэнк, Уолдо (1889—1967) — американский писатель и журналист, публицист.
 Фрэнк, Фредерик Чарльз (1911—1998) — британский физик-теоретик.
 Фрэнк, Чарльз (род. 1947) — американский актёр.

Другое
 Козёл Фрэнк — символ Живого Журнала.
 «Фрэнк» — комедийная драма режиссёра Ленни Абрахамсона.
 «Фрэнк Дж. Селки Трофи» () — приз, ежегодно вручаемый лучшему нападающему оборонительного плана в Национальной хоккейной лиге.
 Фрэнк и Джесси (фильм)
 Фрэнки и Джонни — несколько фильмов.
 Фрэнкмьюзик

См. также 
 Франк
 Фрэнки
 Фрэнкс
 Френк, Григорий Харитонович (1893—1942) — советский архитектор.